

Persone 
 Giovan Battista Formentini – patriota e politico italiano
Marco Formentini – politico italiano
 Paolo Formentini – politico italiano
 Paride Formentini – economista italiano
 Ubaldo Formentini – storico, archeologo, politico ed intellettuale italiano

Altro 
 Casa Formentini – edificio storico di Milano
 Museo civico archeologico Ubaldo Formentini – museo di La Spezia

Pagine correlate 
Marco Formentini